Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Neil Broad e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Alberto Berasategui 7-6, 6-3.

Teste di serie

 David Adams /  David Macpherson (semifinali)
 Neil Broad /  Kevin Ullyett (campioni)

 Chris Haggard /  Jack Waite (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Alberto Berasategui (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brighton International 1998
ATP Tour 1998